Sirotek ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Sirotek (1937–1999), tschechischer Kameramann
 Gottfried Sirotek (* 1953), deutscher Oboist und Englischhornist